Чаплинська селищна рада — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Чаплинська селищна рада — Херсонська область, Чаплинський район